Les montagnes de Croatie appartiennent aux Dinarides ou Alpes dinariques. La Croatie compte 45 sommets de plus de .

Le point culminant de Croatie est le Dinara dans la montagne du même nom Dinara. Le mont Kamešnica est situé à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, son sommet le Konj () est situé en Bosnie-Herzégovine.

Liste

Source
  

 
Montagne